Ikävalko est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1901-1994), poète et écrivain finlandais
 (né en 1988), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois